Okkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Okkonen (né en 1982), joueur finlandais de football
 (né en 1978), joueur finlandais de football
 (1886-1962), historien de l'art finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois